Sabei – popolazione presente durante l'intero arco del primo millennio a.C. nel sud della penisola arabica.
neo-Sabei – regno esistito tra il 110 a.C. e il 520 d.C. nel sud della penisola arabica.
Sabei – comunità di fedeli monoteisti esistita nella regione di Harran.
Sabei – popolazione etiope leggendaria.